Porcelana Santa Clara (bedrijf) - Catalaans bedrijf, sponsor van onderstaande wielerploeg
 Porcelana Santa Clara (wielerploeg) - professionele wielerploeg, actief van 1994 tot 1997